Visionaire Studio (Kurzform: Visionaire) ist eine plattformübergreifende Spiel-Engine zur Erstellung von 2D-Point-and-Click-Adventures.

Entwicklungsumgebung 
Durch seine Konzeption als Autorensystem ermöglicht Visionaire Studio die Entwicklung von Grafikadventures ohne Kenntnisse einer Programmiersprache. Eine Hauptzielgruppe der Software sind daher unabhängige Künstler und Autoren. Die Einbindung von Grafik-, Audio- und Videodateien sowie die Umsetzung von Handlung und Ereignissen erfolgen in einer grafischen Benutzeroberfläche (Editor) unter anderem mithilfe eines Katalogs kombinierbarer Aktionsteile. Trotz dieser Einschränkungen ist die Umsetzung unterschiedlicher Varianten von Spiel-Steuerungen möglich.

Die Programmoberfläche steht auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch und Russisch zur Verfügung. Spiele können in allen Sprachen entwickelt werden, die über UTF-8-Kodierung darstellbar sind.

Der Editor ist für die folgenden Betriebssysteme verfügbar: Microsoft Windows, macOS, Linux

Technische Eigenschaften 
Für die Realisierung weitergehender Funktionalität steht die Skriptsprache Lua zur Verfügung, die mit Version 3 in Visionaire Studio integriert wurde und Zugriff auf die Datenstruktur eines Spielprojektes erlaubt. Darüber hinaus wird mit Ilios eine eigene visuelle Skriptsprache entwickelt, deren erste Version mit Visionaire 5.1.0 veröffentlicht wurde. Durch die Skriptunterstützung lassen sich auch andere Spielformen als Point-and-Click-Adventures erstellen.

Weitere technische Eigenschaften, Funktionen und Effekte in Visionaire Studio, die teilweise die Verwendung von Skriptbefehlen voraussetzen:
 Unterstützung von 3D-Modellen und Spine-Animationen
 Parallax-Scrolling
 Partikelsystem
 Umfangreiches Audio-System unter Verwendung der Programmbibliothek FMOD
 Integration der Physik-Engine Box2D
 Video-Unterstützung durch Verwendung der FFmpeg-Bibliothek
 Unterstützung von OpenGL-ES-2-Shadern
 Plug-in-System zur Entwicklung eigener Aktionsteile
 Gemeinsames Arbeiten an Spielprojekten durch Ex- und Import von Team-Dateien

Zielplattformen 
Visionaire Studio erlaubt die Entwicklung von Spielen für die folgenden Plattformen:
 PC-Betriebssysteme
 Microsoft Windows, macOS, Linux
 Mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
 Spielkonsolen
 Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One
 Webbrowser
 HTML5

Lizenzmodelle 
Visionaire Studio richtet sich nicht nur an professionelle Entwickler, sondern über preisgünstige Lizenzen auch an Indie-Game-Entwickler und Hobbyisten sowie an Lehrer und Studenten. Mit der kostenlosen Testversion können im Umfang reduzierte Spiele entwickelt werden, die aber nicht zu einer eigenständigen Spieldatei kompiliert werden können, sondern nur über den Visionaire Editor lauffähig sind.

Entwicklungsgeschichte 
Visionaire Studio begann als Hobbyprojekt und wurde dann über mehrere Jahre parallel zur Entstehung des 2008 erschienenen Fanadventures Zak McKracken – Between Time and Space, zu dessen Entwicklerteam die Visionaire-Macher gehörten, zu einem kommerziellen Produkt ausgebaut. In den Folgejahren realisierte der Hamburger Spieleentwickler Daedalic Entertainment den Großteil seiner Adventures mit Visionaire, was die Weiterentwicklung der Software förderte.

Versionen 

Im Folgenden werden alle bekannten Versionen gelistet (ohne Beta-Versionen und Release Candidates).

Spielprojekte 

Die folgende Tabelle listet eine Auswahl von Spielen, die mit Visionaire Studio entwickelt wurden.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Computerspiel-Entwicklungssystem